Björk kan henvise til flere artikler:

 Björk – Den islandske sangerinde og komponist Björk Guðmundsdóttir.
 Björk (navn) – et drengenavn.